Seymour Chatman –  critico letterario e critico cinematografico statunitense
 Vernon Chatman  – produttore televisivo, sceneggiatore, doppiatore, comico e musicista statunitense.
 Mire Chatman – cestista statunitense
 Pokey Chatman – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense